Opio kan syfta på följande:

 Opio (djur) – ett insektssläkte
 Opio multistriga – en insektsart 
 Opio, Alpes-Maritimes, kommun i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankrike